Rough and Rowdy Ways () — тридцать девятый студийный альбом американского музыканта Боба Дилана, выпущенный 19 июня 2020 года на лейбле Columbia Records. Это первый за 8 лет альбом Дилана с новыми оригинальными песнями после диска 2012 года Tempest.

История 
27 марта 2020 года вышел неанонсированный сингл «Murder Most Foul». Он стал первым оригинальным синглом Дилана с 2012 года. Песня посвящена убийству Джона Ф. Кеннеди с точки зрения американской политической и культурной истории. Она стала первым чарттоппером в карьере Дилана за 60 лет, став «номером один» в рок-чарте Rock Digital Song Sales.

17 апреля 2020 года вышел второй сингл «I Contain Multitudes».

Rough and Rowdy Ways бы официально анонсирован 8 мая 2020 года. Тогда же вышел третий сингл «False Prophet». 11 июня 2020 года полный трек-лист появился на аккаунте Боба Дилана в YouTube.

Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий. Он получил 95 из 100 баллов на интернет-агрегаторе Metacritic. Среди отзывов: Нил Маккормик из газеты the Telegraph (наградил альбом пятью звездами из пяти), Энн Маргарет Даниэль из издания Hot Press («Rough and Rowdy Ways — это запись, которая нам нужна прямо сейчас»), Микаэль Вуд из Los Angeles Times (сказал, что «что на альбоме разворачивается одно чудо за другим», Карл Уилсон из журнала Slate назвал релиз Дилана лучшим за «многие годы, может быть, десятилетия» за широту его культурных ссылок и глубину лирики и песен Дилана. Джон Парелес, музыкальный критик из The New York Times, назвал альбом лучшим из своего обзора, описав его песни как «одновременно преследуемые и смертью и лукавство», конкурируя с «мрачным, чёрным юмором его прошлых альбомов Time Out of Mind (1997) и Love and Theft (2001)».

В июне 2020 года Rough and Rowdy Ways был включён в список лучших на то время альбомов года изданием Stereogum.

Итоговые списки

Коммерческий успех 
Альбом дебютировал на втором месте в американском хит-параде Billboard 200 с тиражом 53,000 альбомных эквивалентных единиц, став самым успешным диском Дилана за более чем десятилетие. Из 53 тысяч 51000 это продажи альбома, 2000 это стриминговых потоков (SEA-единиц), и незначительное число в трековых единицах (TEA-единиц). Прошлый успех был 16 мая 2009 года, когда альбом Together Through Life дебютировал на первом месте BB-200. Сам Боб Дилан стал первым в истории, кому удалось попадать в лучшую сороковку чарта top-40 семь десятилетий подряд, начиная с 1960-х годов.
Альбом стал 23-м в лучшей десятке top-10 и пятидесятым диском в top-40.

В июне 2020 года альбом возглавил хит-парад Великобритании (UK Albums Chart).

Список композиций 
По данным сервиса Apple Music и аккаунта Боба Дилана на YouTube.

Хит-парады

Примечания

Ссылки 
 Bob Dylan — Rough And Rowdy Ways (Full Album, 2020) на YouTube
 
 Rough and Rowdy Ways на allmusic.com
 Великие множества Боба Дилана. Почему нужно слушать его новый альбом Rough and Rowdy Ways // Русская служба Би-би-си, 23 июня 2020

Альбомы Боба Дилана
Альбомы Columbia Records
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart